Uhle ist der Familienname folgender Personen:

 Antje Uhle (* 1973), deutsche Jazzmusikerin
 Arnd Uhle (* 1971), deutscher Rechtswissenschaftler
 August Georg Uhle (1737–1804), deutscher lutherischer Theologe und Generalsuperintendent
 Claudia Uhle (* 1976), deutsche Popsängerin
 Detlef Uhle (* 1961), deutscher Yoga-Lehrmeister und Buchautor
 Franz Uhle-Wettler (1927–2018), deutscher Bundeswehroffizier und Militärhistoriker
 George Uhle (1898–1985), US-amerikanischer Baseballspieler
 Hans Jacob Uhle (1653–1702), deutscher Bildhauer

 Ludwig Uhle (1714–1790), deutscher Jurist und Hochschullehrer, siehe Johann Ludwig Uhl
 Max Uhle (1856–1944), deutscher Altamerikanist und Archäologe

 Reinhard Uhle (1890–1973), deutscher Politiker, sächsischer Minister
 Reinhard Uhle-Wettler (* 1932), deutscher Bundeswehroffizier
 Ulrich Uhle (1897–1945), deutscher Politiker (NSDAP)
 Wolfgang Uhle (1512–1594), deutscher Pestpfarrer

Siehe auch:
 Uhl
 Ule